Al-Wâthiq (en arabe : al-wāṯiq bi-llāh, , « celui qui fait confiance à Dieu ») est un surnom honorifique (laqab) donné à plusieurs souverains de dynasties musulmanes :

 Al-Wâthiq, calife abbasside d'Irak (règne 842-847) ;
 Al-Qâsîm II al-Wâthiq, émir hammudite d'Algésiras (règne 1048-1058) ;
 Abû Zakariyâ' Yahyâ al-Wâthiq, émir hafside d'Ifriqiya (règne 1276-1279) ;
 Al-Wâthiq , calife abbasside du Caire (règne 1340-1341) ;
 Al-Wâthiq II, calife abbasside du Caire (règne 1383-1386) ;
 Al-Wâthiq Muhammad dit Abu Zyan Mohammed V, émir mérinide (règne 1386-1387) ;
 Abû al-`Ulâ al-Wâthiq dit Abû Dabbûs, dernier calife almohade (règne 1266-1269).